

Patronyme 

 Amanda Foreman (née en 1966), actrice américaine ;
  Amanda Foreman (née en 1968), biographe américano-britannique ;
 Carl Foreman (1914-1984), scénariste et producteur américain ;
 Chris Foreman (né en 1956), musicien britannique ;
 Deborah Foreman (née en 1962), actrice américaine ;
 George Foreman (né en 1949), boxeur américain ;
 Jamie Foreman (né en 1958), acteur britannique ;
 Lewis Foreman Day (1845-1910), artiste et écrivain ;
 Michael Foreman (1938-), auteur et illustrateur britannique ;
 Michael Foreman (né en 1957), astronaute américain ;
 Yuri Foreman (né en 1980), boxeur israélien ;

personnages de fiction
 Eric Foreman, personnage de la série Dr House ;
 Susan Foreman, personnage de la série Le Docteur (Doctor Who)

Toponyme 

 Foreman, une ville de l'Arkansas.

Logiciel 
 , un logiciel de gestion de systèmes informatiques